Nürnberger Gastein Ladies 2010 – tenisowy turniej WTA z cyklu Gastein Ladies rozgrywany w dniach 19–25 lipca 2010 roku w Bad Gastein na kortach ziemnych o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Austrii